Истиклол (; ; ; переводится как Независимость).

Таджикистан 
 Истиклол — город в Согдийской области.
 Истиклол — тоннель на дороге между Душанбе и Худжандом.
 Истиклол — сельский джамоат Лахшского района.
 Истиклол — село в Раштском районе.
 Истиклол – сельская община в Шахринавском районе

 Футбольный клуб
 «Истиклол» («Эстеглал» или «Истиглал») — Душанбе, Таджикистан.

Узбекистан 
 Истиклол — улица в Ташкенте.
 «Истиклол» — стадион в городе Фергана.
 Истиклоп — городской посёлок в Касанском районе Кашкадарьинской области.

 Футбольные клубы
 «Истиклол» — Ташкент, Узбекистан.
 «Истиклол» — Фергана, Узбекистан.

Армения 
 «Эстеглал-Котайк» — название армянского футбольного клуба «Котайк» из Абовяна в 2005—2006 годах.

Иранские футбольные клубы («Эстегляль», «») 
 «Истиклол» — Тегерана.
 «Истиклол» (или «Эстеглаль Ахваз») — Ахваз.
 «Истиклол» (или «Эстеглаль Мелли Ахваз», «Эстеглаль Хузестан») — Ахваз.
 «Истиклол» — бывшее название клуба «Шахрдари» из Бендер-Энзели.
 «Истиклол» — Ардебиль.
 «Истиклол» — Боджнурд.
 «Истиклол» — Буер-Ахмад.
 «Истиклол» — Киш.
 «Истиклол» — Решт.
 «Истиклол» — Такестан.

См. также 
 
 Истиклал